Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute à Osaka du 11 au .

Tamarine Tanasugarn remporte le simple dames. En finale, elle bat Kimiko Date-Krumm, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chang Kai-Chen et Lilia Osterloh.

Faits marquants 
La Japonaise Kimiko Date, tombeuse de Samantha Stosur (huitième mondiale) en quart de finale, devient la première quadragénaire à battre une joueuse du top 10 mondial. Elle élimine ensuite la très combative Shahar Peer, au terme d'une rencontre de près de trois heures.

Date Krumm finit par s'incliner face à une autre doyenne du circuit WTA, la Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn (33 ans), elle-même auteur d'un parcours à succès qui la voit notamment étriller la Française Marion Bartoli dans le dernier carré.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Japon
Sport au Japon en 2010
Tennis en octobre 2010
Événement sportif à Osaka